Ryssjeören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ryssjeören, Borgå, Nyland, 
 Ryssjeören, Lovisa, Nyland,

Se även
Ryssören

Robotskapade Finlandförgreningar